Argenbach ist ein Gewässername:

 Argenbach (Bregenzer Ach), linker Zufluss der Bregenzer Ach in Au, Bregenzerwald, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Argenbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers bei Untergröningen, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Kochers
 Argenbach (Speyerbach), rechter Zufluss des Speyerbachs bei Breitenstein, Ortsgemeinde Esthal, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Argen